Baldo y Baldó hacen referencia a varios artículos:

Personas
 Baldo degli Ubaldi (1327-1400), jurista italiano.
 Baldo Prokuriça, abogado, académico y político chileno
 Baldo Santi
 Carlo Baldo, futbolista peruano
 Carlos Meyer Baldó
 Giuseppe Baldo
 José Baldo, beato
 José Ignacio Baldó Soulés, médico neumólogo tachirense pionero
 José Iváñez Baldó, arquitecto español
 Marta Baldó
 Raúl Soulés Baldó, médico neumólogo y político venezolano
 Víctor Baldo, jugador de baloncesto

Lugares en Italia
 Monte Baldo, macizo montañoso de los Alpes entre las provincias de Trento y Verona
 Ferrara di Monte Baldo, localidad
 Jardín Botánico de Monte Baldo

Además
 Baldos, freguesia portuguesa del municipio de Moimenta da Beira
 Baldo, libro de caballerías
 Balder, dios de la mitología nórdica y germana
 Véase también: Baldomero (nombre)